A 2013-as Wuxi Classic a 2013/2014-es snooker szezon első pontszerző versenye. Június 17. és 23. között rendezték a kínai Wuxiban, Ding Junhui szülővárosában.

A címvédő Ricky Walden, tavaly Stuart Binghamt győzte le 10-4-re, de idén Jimmy White-tól kapott ki a főtábla első körében 5-2-re.

Díjazás
A teljes díjazás 467000 £ volt.

Győztes: £80,000 
Második: £35,000 
Elődöntő: £20,000 
Negyeddöntő: £11,500 
Nyolcaddöntő: £8,000 
Legjobb 32: £6,500 
Legjobb 64: £3,000 
Legmagasabb break a főtáblán: £2,000

Szabadkártyás kör
A meccseket Wuxiban játszották le június 17-én.

Főtábla
A meccseket 2013 június 17. és 23. között játszották le Wuxiban.

A főtábla első körébe kerülésért ezeket a meccseket játszották le:

5 nyert frame

Selejtezők
A selejtezők 2013 június 27.től június 29.ig a gloucesteri Capital Venueban. Minden meccs 5 nyert frameig tart.

Százasok

Selejtező

 147, 121 Neil Robertson
 139 Tian Pengfei
 135 John Astley
 135 Lu Haotian
 133 Dominic Dale
 132 Joe Perry
 131 Steve Davis
 129, 109, 108 Judd Trump
 127 Ricky Walden
 121 Stuart Bingham
 116, 106 Ding Junhui
 116 Kurt Maflin

 115 Martin Gould
 112 Anthony Hamilton
 111, 108 Mark Allen
 111, 104 Marco Fu
 111 Ben Woollaston
 110 Peter Lines
 105 Thepchaiya Un-Nooh
 102 Mark Williams
 100 Dechawat Poomjaeng
 100 Jamie Cope
 100 Gary Wilson

Főtábla

 138, 116, 101 John Higgins
 138, 103 David Morris
 127 Anthony Hamilton
 125 Jimmy Robertson
 122, 115 Marco Fu
 122, 102 Cao Yupeng
 120 Robert Milkins
 117, 104 Fergal O'Brien
 117 Adam Duffy

 115 Lu Ning
 113, 111 Neil Robertson
 106, 100, 100 David Gilbert
 105 Stuart Bingham
 104 Matthew Stevens
 104 Mark Williams
 102 Scott Donaldson
 100 Jack Lisowski
 100 Peter Lines

Jegyzetek

2013 a snookerben